Regalia steht für:
Regalien, Hoheits- und Sonderrechte eines Herrschers oder des Staates

Namensträger:
Ettore Regalia (1842–1914), italienischer Anthropologe, Psychologe und Paläontologe
Facu Regalía (* 1991), argentinisch-spanischer Autorennfahrer

Geographische Objekte:
 Regalia (Belize), Ort im Stann Creek District, Belize